Die 15. Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen wurde am 14. und 15. Januar 1989 im Eisstadion Wilmersdorf im damaligen West-Berlin ausgetragen. Letztmals wurden die Titelkämpfe um die Mehrkampfeuropameisterschaft getrennt von den Männern ausgetragen.

Teilnehmende Nationen 
Es nahmen insgesamt 26 Sportlerinnen aus 12 Nationen am Mehrkampf teil. Nachdem das Trio Karin Kania, Andrea Ehrig und Gabi Schönbrunn aus der DDR nach den Olympischen Spielen in Calgary seinen Rücktritt vom Leistungssport erklärt hatte, wurde seit 1982 erstmals wieder eine neue Europameisterin gesucht. Seit 1983 hatten fünfmal Andrea Ehrig und einmal Gabi Schönbrunn den Titel gewonnen. Nunmehr war vor allem die dreifache Olympiasiegerin von Calgary, Yvonne van Gennip aus den Niederlanden, zumindest auf dem Papier Favorit Nummer Eins auf den Titel. Allerdings hatte van Gennip Motivationsprobleme und sah sich nach eigenen Angaben beileibe nicht als Titelfavoritin. In der DDR-mannschaft hatte die Erfurter Clubtrainerin Gabi Fuß nach dem sehr erfolgreichen Rainer Mund das erste Mal die Verantwortung für die DDR-Nationalmannschaft der Frauen bei internationalen Wettkämpfen. Aus der verhältnismäßig großen Auswahl an guten Läuferinnen nominierte Fuß mit Gunda Kleemman, Heike Schalling und Constanze Moser allein drei Athletinnen aus ihrer Erfurter Trainingsgruppe. Hinzu kam Jacqueline Börner vom TSC Berlin.

Wettbewerb

Endstand Kleiner-Vierkampf 
 Zeigt die ersten zwölf Finalteilnehmerinnen der Mehrkampf-EM über 5.000 Meter.

Gunda Kleemann trat würdig in die Fußstapfen von Andrea Ehrig. Letztlich gewann sie souverän ihren EM-Titel im Mehrkampf vor ihrer Klubkameradin Constanze Moser und Jacqueline Börner aus Berlin. Heike Schalling mit Platz Sechs rundete das nicht unbedingt erwartete, herausragende Abschneiden der DDR-Läuferinnen ab. Die Als Titelfavoritin geltende Yvonne van Gennip wurde letztlich sogar von ihrer Mannschaftskollegin Marieke Stam knapp geschlagen und kam auf Platz Fünf ein.

500 Meter 
Die Sprintdistanz gewann mit einigem Vorsprung Herma Emmens-Meijer aus den Niederlanden. Gunda Kleemann gelang zeitgleich mit der Niederländerin Stam der fünfte Platz. Heike Schalling nahm mit Platz 16 schon eine große Hypothek mit in die nächsten Rennen.

3.000 Meter 
Über die erste Langstrecke verwies Gunda Kleemann ihre Klubkameradinnen aus Erfurt klar auf die nächsten Plätze. Sie erlief sich dabei über drei Sekunden Vorsprung vor Heike Schalling.

1.500 Meter 
Auf der zweiten Kurzstrecke fiel das Ergebnis knapper aus, Constanze Moser blieb nur 0,34 s hinter Kleemann zurück. Heike Schalling fiel durch ihren neunten Platz in der Gesamtwertung wieder zurück.

5.000 Meter 
Vor der abschließenden Langdistanz hätte Gunda Kleemann eine Zeit um 7:51 min gereicht. Mit ihrer Zeit von 7:40,29 gelang sie letztlich souverän ihren ersten EM-Titel im Mehrkampf. Constanze Moser, die im direkten Vergleich gegen Yvonne van Gennip antrat, nahm der Niederländerin über sechs Sekunden ab und sicherte sich somit den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse der Frauen

1989
Sportveranstaltung 1989
Sportveranstaltung in Berlin
Wintersport (Berlin)
Eisschnelllauf (Deutschland)
Berlin-Schmargendorf
Veranstaltung in West-Berlin